Ниже представлен медальный зачет летних Олимпийских игр 1920 года, проходивших в Антверпене (Бельгия) с 14 по 29 августа. Награды получили 22 страны-участницы.

Соревнования в искусстве на Летних Олимпийских играх 1920 года 
Эти соревнования входили в программу летних игр с 1912 по 1948 год, но их результаты не суммируются с остальными результатами Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Антверпен 1920 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1920